Nositelky jména Blanka Francouzská:
 Blanka Francouzská (1253–1320) – dcera Ludvíka IX., manželka Ferdinanda de la Cerda
 Blanka Francouzská (1276/1285–1305) – dcera Filipa III., manželka Rudolfa Habsburského
 Blanka Francouzská (1313–1358) – dcera Filipa V., jeptiška
 Blanka Francouzská (1328–1382) – dcera Karla IV., manželka Filipa Orleánského